На овој страници се налазе састави екипа учесница Светског првенства у хокеју на леду 2016. године. Такмичење се одржава у Москви и Санкт Петерсбургу у Русији. 

На првенству учествује укупно 16 репрезентација. Свака репрезентација у свом саставу може имати најмање 15 играча на позицијама у нападу и одбрани и 2 голмана, односно максимално по 22 играча у пољу и 3 голмана. Сваки играч мора бити држављанин земље коју представља, односно у случају промене држављанства да је најмање две године наступао у националном првенству своје нове домовине. Уколико у току трајања првенства дође до повреде неког од играча свака екипа има право да уместо повређеног играча у тим накнадно уврсти новог играча. Списак играча мора бити званично објављен пре првог састанка директората првенства. Свака репрезентација мора да достави званичан састав за сваку утакмицу најкасније два сата пре почетка меча.

Група А

Први прелиминарни списак објављен је 11. априла, док је коначан списак од 25 играча објављен 25. априла.

Селектор репрезентације:  Јане Карлсон

Шири списак репрезентативаца на ком су се налазила чак 54 имена објављен је 24. марта, док је коначан састав објављен непосредно пред почетак шампионата.

Селектор репрезентације:  Андреј Назаров

Први примарни списак на ком су се налазила имена 22 хокејаша објављен је 13. априла, док је коначан списак објављен 4. маја.

Селектор репрезентације:  Леонидс Бересњевс



Први шири списак репрезентативаца Русије од 26 играча објављен је 7. априла 2016, а списак је скраћен на 23 имена 30. априла. Коначан саставв репрезентације Русије објављен је 4. маја. 

Селектор репрезентације:  Олег Знарок

Први прелиминарни списак на којем се налазило 30 репрезентативаца објављен је 16. априла, док је коначни састав репрезентације објављен 1. маја. 

Селектор репрезентације:  Патрик Фишер

Први списак на којем су се налазила имена 24 репрезентативца објављен је 22. априла, а коначан састав репрезентације објављен је 2. маја.

Селектор репрезентације:  Пер Мортс

Прелиминарни списак на ком се налазило 25 играча објављен је 16. априла, а већ 24. априла објављен је и коначан састав репрезентације са 27 играча.

Селектор репрезентације: Владимир Вујтек

Група Б

Први списак на којем се налазило 29 имена објављен је 13. априла, док је коначан састав објављен 5. маја.

Селектор репрезентације:  Дејв Луис

Први прелиминарни списак на којем се налазило 18 играча објављен је 11. априла, док је коначан списак канадске репрезентације објављен 4. маја.

Селектор репрезентације:  Бил Питерс





Први списак на ком се налазило свега 12 имена објављен је 12. априла, а коначан састав репрезентације Сједињених Држава објављен је 3. маја.

Селектор репрезентације:  Џон Хајнс

Прелиминарни списак репрезентативаца од 25 играча објављен је првобитно 18. априла 2016, а поврђен 30. априла.

Селектор репрезентације:  Здено Цигер

Основни списак са 28 играча објављен је 18. априла 2016, док је коначан састав објављен 1. маја 2016. године.

Селектор репрезентације:  Кари Јалонен



Види још 

 Светско првенство у хокеју на леду

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у хокеју на леду 2016.